When You’re Gone (engl. „Wenn du weg bist“) steht für:

 When You’re Gone (Avril-Lavigne-Lied), Lied von Avril Lavigne
 When You’re Gone (Bryan-Adams-Lied), Lied von Bryan Adams
 When You’re Gone (The-Cranberries-Lied), Lied von The Cranberries